Барага — многозначный термин.

Топоним
 Барага — округ в штате Мичиган, США.

Фамилия
 Барага, Фредерик (1797—1868) — католический епископ епархии Маркетта (США)

См. также 
 Барагаш (значения)